Diószeghy Iván  (1929–2006) színművész
 Diószeghy Iván (1952) színművész